Le Rayon de la mort est le titre de plusieurs œuvres où figure un rayon de la mort :
 La douzième aventure de la série franco-belge Jean Valhardi, publiée en 1952-1953.
 Un récit de l'Américain Daniel Clowes, publié en 2004.
 Le Rayon de la mort (en ), un film soviétique muet de science-fiction et d’action sorti en 1925.